Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel. Zum Erreichen der Hauptrunde mussten 81 Spielerinnen in die Qualifikation.

Qualifikation

1. Runde 
  Abigail Garcia -  Michelle Edwards: w.o.
  Malin Virta -  Krisztina Ádám: 11-4 / 11-9
  Natalia Golovkina -  Tina Riedl: 11-0 / 11-1
  Petra Overzier -  Amrita Sawaram: 11-1 / 11-0
  Veronica Estrada -  Huda Said: w.o.
  Csilla Fórián -  Selvon Marudamuthu: 11-1 / 11-0
  Petya Nedelcheva -  Sandra Jimeno: 11-6 / 11-5
  Jun Jae-youn -  Gabriela Kaduková: 11-2 / 11-4
  Si Jin-sun -  Yeping Tang: 11-7 / 11-1
  Kvetoslava Orlovská -  Aurora Salazar: 3-11 / 11-3 / 11-1
  Marina Yakusheva -  Andrea Ódor: 11-3 / 11-0
  Heike Schönharting -  Marie-Hélène Valérie-Pierre: 11-0 / 11-1
  Linda Montignies -  Doriana Rivera: 5-11 / 11-5 / 11-3
  Lilas Lefort -  Lubna Abdel Razzak: w.o.
  Nadieżda Zięba -  Meagen Burnett: 11-1 / 11-10
  Andrea Dakó -  Nina Weckström: 11-4 / 9-11 / 11-4
  Neli Boteva -  Gabriella Rodríguez: 11-2 / 11-0

2. Runde 
  Lily Chen -  Fernanda Kumasaka: 11-6 / 11-2
  Abigail Garcia -  Lorena Bugallo: 11-2 / 11-0
  P. V. V. Lakshmi -  Olamide Toyin Adebayo: 11-1 / 11-3
  Malin Virta -  Olof Olafsdottir: 11-4 / 11-4
  Natalia Golovkina -  Kairi Saks: 13-10 / 11-7
  Kamila Augustyn -  Margarita Miķelsone: 11-7 / 11-3
  Karina de Wit -  Petra Overzier: 11-4 / 5-11 / 11-9
  Vlada Chernyavskaya -  Ruzanna Hakobyan: 11-0 / 11-1
  Veronica Estrada -  Andrea Jurčić: 11-8 / 11-9
  Gloria Emina -  Monique Ric-Hansen: 9-11 / 11-8 / 13-10
  Csilla Fórián -  Olga Gafarova: 11-2 / 11-2
  Neelima Chowdary -  Helene Abusdal: 11-6 / 11-4
  Petya Nedelcheva -  Vigdís Ásgeirsdóttir: 11-6 / 11-5
  Veerle Rakels -  Sandra Watt: w.o.
  Jun Jae-youn -  Helena Berimbau: 11-0 / 11-4
  Si Jin-sun -  Kvetoslava Orlovská: 11-6 / 11-4
  Kirsteen McEwan -  Cristina Nakano: 11-0 / 11-2
  Marina Yakusheva -  Sara Jónsdóttir: 11-4 / 11-2
  Manjusha Kanwar -  Prisca Azuine: 11-1 / 11-1
  Kinga Rudolf -  Kristīne Šefere: 11-4 / 11-5
  Piret Hamer -  Linda Montignies: 11-4 / 11-7
  Natalja Esipenko -  Maria Kizil: 11-1 / 11-7
  Filipa Lamy -  Lilas Lefort: 11-9 / 11-6
  Fiona Sneddon -  Nathalie Descamps: 3-11 / 11-2 / 11-5
  Brynja Pétursdóttir -  Nadieżda Zięba: 11-3 / 5-11 / 11-7
  Monica Halvorsen -  Charity Mwape: w.o.
  Irina Gritsenko -  Andrea Dakó: 11-5 / 13-12
  Kuburat Mumini -  Alice Garay: 11-2 / 11-8
  Neli Boteva -  Maja Tvrdy: 11-2 / 11-7
  Erika Milikauskaitė -  Min Huai Hao: 11-0 / 11-0

3. Runde 
  Lily Chen -  Abigail Garcia: 2-11 / 11-4 / 11-5
  P. V. V. Lakshmi -  Malin Virta: 6-11 / 11-4 / 11-4
  Natalia Golovkina -  Sissel Linderoth: 11-3 / 11-4
  Karina de Wit -  Kamila Augustyn: 11-5 / 11-9
  Vlada Chernyavskaya -  Veronica Estrada: 11-2 / 11-2
  Csilla Fórián -  Gloria Emina: 11-8 / 11-2
  Neelima Chowdary -  Petya Nedelcheva: 11-7 / 11-0
  Jun Jae-youn -  Veerle Rakels: w.o.
  Si Jin-sun -  Kirsteen McEwan: 13-11 / 11-7
  Marina Yakusheva -  Manjusha Kanwar: 6-11 / 11-4 / 11-7
  Heike Schönharting -  Kinga Rudolf: 11-3 / 13-12
  Natalja Esipenko -  Piret Hamer: 11-5 / 11-8
  Fiona Sneddon -  Filipa Lamy: 11-4 / 11-4
  Brynja Pétursdóttir -  Monica Halvorsen: 11-5 / 11-7
  Irina Gritsenko -  Kuburat Mumini: 11-3 / 11-4
  Neli Boteva -  Erika Milikauskaitė: 11-0 / 11-4

4. Runde 
 Neli Boteva -  Irina Gritsenko
 Brynja Pétursdóttir -  Fiona Sneddon
 Heike Schönharting -  Natalja Esipenko
 Si Jin-sun -  Marina Yakusheva
 Jun Jae-youn -  Neelima Chowdary
 Vlada Chernyavskaya -  Csilla Fórián
 Karina de Wit -  Natalia Golovkina
 P. V. V. Lakshmi -  Lily Chen

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://www.worldbadminton.com/results/19990518_WorldChampionships/results.htm Teilresultate

Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1999